La saison 1984-1985 est la  de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ouest. Les Raiders de Prince Albert remporte la Coupe du Président en battant en finale les Blazers de Kamloops. Puis les Raiders remportent par la suite la Coupe Memorial.

Saison régulière 
Avant le début de la saison, les Warriors de Winnipeg sont relocalisés vers Moose Jaw en Saskatchewan et sont renommés les Warriors de Moose Jaw. Les Oilers junior de Kamloops pour leur part changent de nom pour devenir les Blazers de Kamloops.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Honneurs et trophées 
 Trophée Scotty-Munro, remis au champion de la saison régulière : Raiders de Prince Albert.
 Trophée du Joueur le plus utile (MVP), remis au meilleur joueur : Cliff Ronning, Bruins de New Westminster.
 Trophée Daryl-K.-(Doc)-Seaman, remis au meilleur joueur étudiant : Mark Janssens, Pats de Regina.
 Trophée Bob-Clarke, remis au meilleur pointeur : Cliff Ronning, Bruins de New Westminster.
 Trophée du meilleur esprit sportif: Cliff Ronning, Bruins de New Westminster.
 Trophée commémoratif Bill-Hunter, remis au meilleur défenseur : Wendel Clark, Blades de Saskatoon.
 Trophée Jim-Piggott, remis à la meilleure recrue : Mark Mackay, Warriors de Moose Jaw.
 Trophée Del-Wilson, remis au meilleur gardien : Troy Gamble, Tigers de Medicine Hat.
 Trophée Dunc-McCallum, remis au meilleur entraîneur : Doug Sauter, Tigers de Medicine Hat.

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1984
Hockey sur glace en 1985
Saison de la LHOu